Boën-sur-Lignon, une commune située dans le département de la Loire.
 Abréviation de Bulletin officiel de l'Éducation nationale.

Sigle de 4 caractères